Schelte John « Bobby » Bus, né en 1956, est un astronome associé à l'université d'Hawaï (Institute for Astronomy) et travaille à la NASA sur l'Infrared Telescope Facility (IRTF).

Il a obtenu son B.S. au Caltech en 1979. Bien qu'il n'ait obtenu son Ph.D au MIT qu'en 1999, Bus a été actif en astronomie pendant de nombreuses années. Il découvrit la comète périodique 87P/Bus en 1981. De plus, d'après le Centre des planètes mineures, Bus a découvert ou codécouvert 1683 astéroïdes numérotés entre 1975 et 1989, dont un astéroïde Apollon, un astéroïde Amor, et plus de quarante astéroïdes troyens (en commençant par (3240) Laocoon codécouvert avec Eleanor Francis Helin). L'astéroïde (3254) Bus (découvert en 1982 par Edward L. G. Bowell) est nommé en son honneur.

Avec Richard P. Binzel, il est l'auteur d'une classification spectrale des astéroïdes, la classification SMASS, pour Small Main-Belt Asteroid Spectroscopic Survey, pour .

Astéroïdes découverts

Liste des astéroïdes nommés

Références

Liens externes 
 
 .

Astronome américain du XXe siècle
Naissance à New York
Naissance en décembre 1956
Découvreur d'astéroïdes
Découvreur de comètes
Étudiant du Massachusetts Institute of Technology
Éponyme d'un objet céleste